Höllein ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Höllein (1880–1929), deutscher Handwerker und Politiker (SPD; USPD; KPD)

Höllein ist der Name folgender Orte:

 Höllein (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Gemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten